Lucelle oder dt. Lützel bezeichnet:

 den Fluss Lucelle, dt. Lützel, in der französisch-schweizerischen Grenzregion, siehe: Lützel (Fluss)
 das an diesem Fluss liegende Kloster Lützel (oder Grosslützel), frz. Lucelle, Département Haut-Rhin, Frankreich, siehe: Kloster Lützel
 zwei auf der ehemaligen Markung dieses Klosters liegende Siedlungen:
 die Gemeinde Lucelle, dt. Lützel, Département Haut-Rhin, Frankreich, siehe: Lucelle (Haut-Rhin)
 den Ortsteil Lucelle, dt. Lützel, Gemeinde Pleigne, Schweizer Kanton Jura, siehe: Lucelle JU
 die ebenfalls an der Lützel liegende Gemeinde Kleinlützel, frz. Petit-Lucelle, Schweizer Kanton Solothurn, siehe: Kleinlützel

siehe auch: Lützel